Dirección General de Tráfico, organisme responsable de la regulació del trànsit a Espanya
 Direcció general de Tributs, organisme responsable de la gestió del cadastre a Espanya
 Direcció general de Treball, organisme responsable de la gestió de les relacions laborals i l'ocupació a Espanya
 Direcció General de la Traducció, servei de traducció de la Comissió Europea
 Fiat Tipo DGT (de l'acrònim en italià Digitale Gran Turismo), model d'automòbil fabricat per FIAT
 Tauler DGT (de l'acrònim en anglès Digital Game Timer), tauler d'escacs electrònic que interactua amb el rellotge
 Dgt també és l'abreviatura de la dellagiustaïta, mineral de la classe dels òxids